Вуйчич — фамилия. Известные носители:
 Вуйчич, Елена (род. 2001) — черногорская горнолыжница.
Вуйчич, Ник (род. 1982) — христианский проповедник и профессиональный мотивационный оратор.
 Вуйчич, Никола (род. 1978) — хорватский профессиональный баскетболист.
 Вуйчич, Првослав (род. 1960) — сербский писатель, поэт, журналист и афорист.